Дерби дело Стрето () е името на футболното дерби между отборите на ФК „Месина“ и ФК „Реджина“.

В буквален превод означава Дерби на Пролива. Става въпрос за Месинския пролив, който отделя остров Сицилия от Апенинския полуостров и съответно градовете Месина и Реджо ди Калабрия.

Футболни дербита в Италия
Месина